Ansen ist der Nachname von:

 Karl Ansén (1887–1959), schwedischer Fußballspieler
 Harald Ansen (* 1960), deutscher Sozialpädagoge